РДП может означать:

Аббревиатура 
 РДП (Радикально-демократическая партия) — одна из старейший политических партий в Швейцарии.

Обозначение 
 РДП — система обеспечения стабильной работы дизельных двигателей подводной лодки при её движении на перископной глубине.
 РДП-4 (Ранцевый дегазационный прибор) — советский прибор, предназначенный для дегазации и дезинфекции вооружения и техники.

Примечания